Сангрур (, ) — город на юге индийского штата Пенджаб. Административный центр округа Сангрур.

Общая информация 
Расположен в 80 км к югу от города Лудхиана и в 48 км к западу от города Патиала, на высоте 231 м над уровнем моря. Важный транспортный узел. Климат города — довольно засушливый и жаркий. Сезон муссонов продолжается с середины июля по сентябрь. Основу экономики составляет сельское хозяйство и животноводство. Из достопримечательностей имеется ряд религиозных сооружений, включая гурудвары и индуистские храмы.

Население 
Население по данным переписи 2001 года составляет 78 717 человек (42 407 мужчин и 36 310 женщин). Уровень грамотности населения составляет 72 %, что выше среднеиндийского уровня 59,5 %.

Источник:

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт округа Сангрур 

Города Пенджаба